Alessandro Canestrari – politico italiano
 Dionigio Canestrari – organista e compositore italiano
 Renzo Canestrari – medico e psicologo italiano
 Roberto Canestrari –  ex calciatore italiano